Ермолинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Успенское. На территории поселения находилось 23 населённых пункта.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Тумановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 176,67 км²
 Расположение: восточная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Тумановским сельским поселением
 на северо-востоке — с Царёво-Займищенским сельским поселением
 на востоке — с Тёмкинским районом
 на юге — с Исаковским сельским поселением
 на юго-западе — со Степаниковским сельским поселением
 на западе — с Вязьма-Брянским сельским поселением
 на северо-западе — с Новосельским сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога .

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Успенское, деревня
 Безобразово, деревня
 Бобрище, деревня
 Воросна, деревня
 Гаврилки, деревня
 Гришково, деревня
 Дьяковка, деревня
 Ермолинка, деревня
 Каськово, деревня
 Козлово Озеро, деревня
 Козловцы, деревня
 Криково, деревня
 Лаврово, деревня
 Менка, деревня
 Мишино, деревня
 Ново-Никольское, деревня
 Охотино, деревня
 Песочня, деревня
 Сноски, деревня
 Тарасово, деревня
 Телепнево, деревня
 Турово, деревня
 Шарапово, деревня

См. также 
 Козлов — древний город-крепость на реке Жижала

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году